James Greene – nuotatore statunitense
 James Greene (1926–2018) – attore statunitense di teatro
 James Greene (1928–2014) – attore canadese
 James Greene (1931–2021) – attore televisivo nordirlandese

Pagine correlate 
 James Green